Ларо́ш-пре-Фейт (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эйгюранд. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19108.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к югу от Парижа, в 100 км восточнее Лиможа, в 80 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 79 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 43 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 41 были экономически активными, 2 — неактивными (показатель активности — 95,3 %, в 1999 году было 80,8 %). Из 41 активных работали 39 человек (26 мужчин и 13 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 2 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез